Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Sunderland 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sarah Gronert che ha battuto in finale Annika Beck 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Anna Floris (primo turno)
 Victoria Larrière (primo turno)
 Sarah Gronert (campionessa)
 Irena Pavlović (quarti di finale)

 Annika Beck (finale)
 Assente
 Tetjana Arefyeva (semifinali)
 Ana Vrljić (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Sunderland 2012